De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2007 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 15 juli 2007 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen